Svenson bzw. Svensøn ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Svenson (* 1941), US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Henry Knute Svenson (1897–1986), US-amerikanischer Botaniker
 Ove Svenson (1880–1976), schwedisch-dänischer Maler und Lithograph
 Sven Svensøn (um 1050–1097), dänischer Prinz und Teilnehmer des Ersten Kreuzzugs

Künstlername:
 Sven Kühbauch (* 1976), deutscher Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Svenssen
 Svensson
 Swensen
 Swenson